The Wind That Shakes the Barley steht für:

 The Wind That Shakes the Barley, britisch-französisch-irischer Film von Ken Loach (2006)
 The Wind That Shakes the Barley (Ballade), irische Ballade von Robert Dwyer Joyce (1861)
 The Wind That Shakes the Barley (Album), Musikalbum von Loreena McKennitt (2010)